Крыло́в — распространённая русская фамилия, женская форма — ; в списке общерусских фамилий занимает 64-е место.

Фамилия

А 
 
 
 Крылов, Альберт Александрович (1935—2021) — советский и российский психолог, доктор психологических наук (1972), почётный профессор СПбГУ (2005), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).
 Крылов, Анатолий Александрович (1913—1995) — советский кинооператор, документалист, лауреат двух Сталинских премий первой степени (1942, 1951).
 
 Крылов, Артём Петрович (род. 1991) — российский актёр, сценарист, режиссёр.

Б

В 
 Крылов, Вадим Викторович (род. 1930) — советский инженер-конструктор подводных лодок, лауреат Государственных премий СССР и России.
 Крылов, Валентин Михайлович (род. 1953) — молдавский политик.
 Крылов, Валерий Анатольевич (род. 1959) — советский и российский хоккеист.
 
 Крылов, Вениамин Петрович (1921—2000) — советский футболист и футбольный тренер.
 
 Крылов, Виталий — советский и российский пловец.
 
 Крылов, Вячеслав Борисович (род. 1940) — российский дипломат.

Г 
 Крылов, Геннадий Васильевич (1950—1996) — советский хоккеист, нападающий, двукратный чемпион СССР.
 
 Крылов, Григорий Олегович (род. 1935) — советский и российский государственный деятель и учёный.
 Крылов, Гурий Асафович (1805—1841) — художник, академик Императорской Академии художеств.

Д

Е

И

К

Л

М 
 Крылов, Митрофан Григорьевич (1883—1953) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Н 
 
 Крылов, Никифор Степанович (1802—1831) — русский художник.

П 
 Крылов, Павел Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Крылов, Пётр Федотович (1871—1933) — российский гиревик, борец, артист цирка.

Р 
 Крылов, Роман Валерьевич (род. 1997) — российский диджей и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом Rompasso.

С 
 
 
 Крылов, Степан Иванович (1910—1998) — советский актёр.

Ф 
 
 Крылов, Фотий Иванович (1896—1948) — советский военачальник, начальник Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН).

Ю

Составные фамилии 
 Крылов-Толстикович, Александр Николаевич (род. 1951) — советский и российский журналист, публицист, писатель.
 
 Крылова-Лукомская, Татьяна Николаевна (1901—1984) — советский учёный, физик-оптик.

Топоним

Белоруссия 
 Крылов — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Крылов — хутор в Заветинском районе Ростовской области.
 Крылов — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Крылов — хутор в Тацинском районе Ростовской области.

Украина 
 Крылов — село, входит в Варковичский сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.
 Крылов — село, центр Крыловского сельского совета Корецкого района Ровненской области Украины.
 Крылов — название города Новогеоргиевск в 1615—1795 и 1806—1821 годах; затоплен в 1961 году после сооружения Кременчугской ГЭС.

Польша 
  — село в гмине Мирче.

Другие значения 
 «Крылов» — издательство в Санкт-Петербурге.
 Крылов — лунный кратер, названный в честь Алексея Николаевича Крылова.
 «Маршал Крылов» — советский и российский корабль измерительного комплекса, второй корабль проекта 1914.
 «Фотий Крылов» — океанский спасательный буксир в составе Тихоокеанского флота ВМФ России.

См. также 

 
 Крыловы — о дворянском роде
 
 
 
 
 Крыловское (Запорожский район)

Примечания